peut faire référence à :

 The Record, un quotidien du comté de Bergen dans le New Jersey aux États-Unis ;
 Le , un quotidien dans la municipalité régionale de Waterloo, dans la province de l'Ontario au Canada ;
 The Record, un quotidien de Sherbrooke, au Québec, qui dessert les cantons de l'est ;
 The Record, un quotidien de Californie dans l'État de la Californie, aux États-Unis ;
 The Record, un album de punk rock de 1982 par le groupe de musique Fear ;
 The Record, un ancien magazine de l'industrie canadienne de la musique ;
 The Record, un film sud-coréen réalisé par Ki-Hun Kim ;
 The Record, court métrage suisse de 2022.

Voir aussi